Příjmení Cyprich nosí více významných osobností:

 Anton Cyprich (1907–1984) – slovenský důstojník a pedagog
 František Cyprich (1917–2009) – slovenský stíhací pilot 
 Michal Cyprich (1921–1982) – slovenský a československý komunistický politik